Соревнования в прыжке с шестом у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 1 и 2 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующим зимним чемпионом Европы в прыжке с шестом являлся Пётр Лисек из Польши.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 5,80 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 1 марта 2019 года. В сектор вышли 14 участников.

Финал 
Основные соревнования в прыжке с шестом у мужчин состоялись 2 марта 2019 года. Основную борьбу за победу вели два польских легкоатлета, Павел Войцеховский и Пётр Лисек. На протяжении соревнований преимущество было за действующим чемпионом и лидером сезона Лисеком: все высоты до 5,85 м включительно он брал с первой попытки. Его соперник, напротив, был близок к неудаче ещё на отметке 5,65 м, которую взял только с третьей попытки, а затем испытывал трудности и на следующих рубежах. Всё изменилось на высоте 5,90 м: у Войцеховского оставалась одна попытка, в которой он был успешен, установив новый личный рекорд и переместившись на первое место. Лисек не смог ответить ни на 5,90 м, ни на 5,95 м и остался с серебряной медалью.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки